Hip hip urrà – grido di esultanza
Hip hip hurra! – film del 1987
Hip, hip, urrà! – olio su tela del pittore danese Peder Severin Krøyer

Pagine correlate 
 Hip Hip Hooray